Кіче — народність у Гватемалі
 Кіче — мова народу кіче
 Кіче — департамент у Гватемалі